«Ребёнок к ноябрю» — кинокомедия 1992 года, снятая на Одесской киностудии по мотивам повести Леонида Жуховицкого.

Сюжет 
Почти каждая женщина мечтает иметь детей, но современная эмансипация часто доводит эту мечту до абсурда… Одинокая красивая молодая женщина имеет шанс на получение квартиры, так как её дом подлежит сносу. Но поскольку она живёт одна, то ей грозит переезд не в отдельную квартиру, а скорее в комнатку. Она начинает искать отца для будущего ребёнка (только так есть шанс получить квартиру). Тридцатилетняя Даша, разочаровавшаяся в мужчинах, хочет одного — завести ребёнка от красавца с хорошими генами. Остаётся только найти такого и не влюбиться.

В ролях 
 Лариса Шахворостова (в титрах — Тотунова) — Даша
 Лариса Удовиченко — Надя, подруга Даши
 Андрей Анкудинов — Жора (Георгий Николаевич) Пузырёв, мастер по электронике
 Сергей Маковецкий — Лёша, муж Нади
 Александр Соловьёв — Владимир Петрович, врач скорой помощи
 Александр Панкратов-Чёрный — «Граф»
 Михаил Светин — мужчина по вызову
 Валерий Смецкой — Игорёк
 Александр Стриженов — моряк, владелец иномарки
 Илюша Жуков — Кешка, сын Нади и Лёши
 Александра Свенская — контролёр билетов в клубе
 Валентин Козачков — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Александр Павловский
 Авторы сценария: Александр Павловский, Александр Бородянский, Игорь Шевцов
 Композитор: Максим Дунаевский
 Оператор-постановщик: Виктор Крутин
 Художник-постановщик: Александр Токарев
 Автор текстов песен: Леонид Дербенёв
 Песню исполняет Игорь Наджиев

Критика 
Александр Фёдоров: «В „Ребенке к ноябрю“ полно пикантных ситуаций, которые, надо думать, пришлись бы по душе французским мастерам эротических комедий. Но Александр Павловский, увы, не Мишель Девиль и даже не Роже Вадим. Эротика в „Ребенке…“ лишена чувственного шарма, в игре большинства актеров нет импровизационной лёгкости».

Примечания

Ссылки 
  
 «Ребёнок к ноябрю» на сайте ruskino.ru
  на официальном канале Одесской киностудии

Кинокомедии 1992 года
Кинокомедии Украины
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы Александра Павловского
Экранизации произведений Леонида Жуховицкого
Фильмы Украины 1992 года
Фильмы об Одессе